Willem Johannes Philippus van Waning (1844-1915), schout-bij-nacht
Willem Johannes Philippus van Waning (1897-1968), burgemeester van Leek